GTM steht für:
 GTM (Automarke), ehemalige britische Automarke
 GTM Supercar, Sportwagen von Factory Five Racing
 Generalisierte Tendomyopathie, Syndrom weitverbreiteter Schmerzen
 Generative Topographic Map, Methode des maschinellen Lernens
 Ghana–Togo Mountain languages („Ghana-Togo-Bergsprachen“), ehemals als Togo-Restsprachen bezeichnet, Untergruppe der Kwa-Sprachen in Ghana und Togo
 Google Tag Manager, e-Marketing-Tags-Managementsystem
 Go To Market, amerikanischer Marketing-Begriff, siehe Produktmanagement #Produktmanagement in Unternehmen
 Graduate Texts in Mathematics, Lehrbuchreihe im Springer Verlag
 Gran Telescopio Milimétrico, mexikanisches Radioteleskop, siehe Large Millimeter Telescope
 Grands travaux de Marseille, ehemaliger französischer Baukonzern, heute Teil von Vinci (Unternehmen)
 Greater Manchester, englisches Metropolitan County, Chapman-Code
 Guatemala (ISO-3166-1-Code), Staat in Zentralamerika
 Gesamttrockenmasse, Einheit für Ertrag bei Maissilage

gtm steht für:
 Gross ton mile, Maßeinheit für die Beförderungsleistung im Schienengüterverkehr

Abkürzung